Lonsdorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Ludwig Lonsdorfer, deutscher Komponist und Textdichter von Karnevalsliedern
 Matthias Lonsdorfer (1886–1954), Bergwerksdirektor in Oberschlesien und in Saarbrücken
 Paul Lonsdorfer (1907–?), Nationalsozialist